Wacha – comune del Niger
 Jennifer Kathleen Wacha (in arte Jennifer Sky) – attrice statunitense
 Przemysław Wacha – giocatore di badminton polacco